È, dagli albori, componente del gruppo musicale-teatrale con base a Bologna degli Oblivion, di cui cura anche coreografie e movimenti scenici.

Biografia
Ha studiato danza e, al conservatorio musicale "A.Peri" di Reggio Emilia, solfeggio, pianoforte, flauto traverso e ottavino. Si è diplomata nel 1999 alla BSMT, Accademia di Musical di Bologna, vincendo una borsa di studio per la Guilford School of Acting di Londra (sezione Musical Theatre).

Nel 2000 e 2001 ha vinto i Campionati italiani di tip-tap con la compagnia Tap Company di Bologna. Dal 2000 al 2006 ha poi lavorato come cantante e ballerina nella compagnia Rockopera partecipando ai musical Greatest Hits e Joseph e la strabiliante tunica dei sogni in technicolor con Rossana Casale, per la regia di Claudio Insegno e le coreografie di Fabrizio Angelini.

Nel 2003 per la regia di Max Farau ha interpretato April nella commedia musicale Company a fianco di Antonello Angiolillo.

Dal 2000 al 2009 per Oblivion tiene corsi di musical nelle scuole superiori di Bologna e provincia e per BSMT insegna tip tap al corso full time e danza al corso ragazzi.

Fra le attività collaterali in campo artistico, figura quella con Giostra Film di Bologna.

Dal 2003 fa parte degli Oblivion.
A teatro porta in scena con gli Oblivion: Ho rubato un motivo (2003); Far finta di essere G. (2004); Le mille note su... (2004); Cetra noi cinque (2004); Facciamo l'Inferno (2005); Non dimenticar le mie parole (2007); Di palo in sesto (2008); Oblivion Show, regia di Gioele Dix (2009); Oblivion Show 2.0 il Sussidiario, regia di Gioele Dix (2010); Othello la H è muta, regia di Giorgio Gallione (2013); Oblivion.zip (2015); Oblivion: the human jukebox, regia di Giorgio Gallione (2015); il musical La Bibbia riveduta e scorretta, regia di Giorgio Gallione (2018).
 	
In tv partecipa con gli Oblivion alle trasmissioni: Parla con Me condotto da Serena Dandini (Rai3 - 2010); Zelig condotto da Claudio Bisio e Paola Cortellesi (Canale5 - 2010/11); Telethon (Rai1 - 2013); Panariello sotto l'albero condotto da Giorgio Panariello (Rai1 - 2015); Telethon (Rai1 - 2016); Italia sì condotto da Marco Liorni (Rai1 - 2019); Ricomincio da Raitre condotto da Stefano Massini e Andrea Delogu (Rai3 - 2020).

Con gli Oblivion pubblica anche i singoli: Tutti quanti voglio fare yoga (2012); C'è bisogno di zebra (2013); Chiedimi come (2019) colonna sonora del film Scappo a casa di e con Aldo Baglio, per Medusa film (2019).
Nel 2019 registra e pubblica con gli Oblivion l'album del musical La Bibbia riveduta e scorretta.

Durante il lockdown marzo-aprile 2020 causato dalla pandemia da Covid-19 allestisce con gli Oblivion Oblivion in da house, un palinsesto quotidiano di dirette sui social Facebook, Instagram e Youtube, con contenuti e rubriche inediti. Cura Folloni Playground, rubrica per mamme e dintorni, costruendo in diretta animali improbabili con i materiali trovati in casa.

Nel dicembre 2020 lancia con Lorenzo Scuda l'Accademia del Cazzeggio, struttura didattica volta a sviluppare l'improvvisazione e la creatività di cantanti ed attori attraverso una routine di giochi musicali e teatrali.

Nel 2022 pubblica assieme a Lorenzo Scuda il libro musical Pancacaccola e l'isola dei rifiuti straordinari, edito da Fratelli Fabbri Editori. In questo progetto ha curato la costruzione dei personaggi, il testo, le illustrazioni, e prestato la voce a tutti i personaggi nelle canzoni.

Note

Voci correlate
Componenti degli Oblivion:
Graziana Borciani
Davide Calabrese
Lorenzo Scuda
Fabio Vagnarelli

Altri progetti

Collegamenti esterni

Coreografi italiani
Gruppi e musicisti dell'Emilia-Romagna
Oblivion (gruppo musicale)